Huila peut désigner :
 Huila, un département colombien ;
 le Nevado del Huila, un volcan colombien ;
 Huila, une province angolaise.